Horvátország
Novakovec Muraújfalu horvát neve Bottornya községben Muraköz megyében
Novakovec falu Szenterzsébet községben, Varasd megyében
Novakovec Bisaški falu Sveti Ivan Zelina községben, Zágráb megyében